De Klomp (Gelderland), een dorp in de gemeente Ede in de Nederlandse provincie Gelderland
 De Klomp (Noord-Holland), een plaats in de gemeente Amsterdam in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Klomp (Soest), een landhuis in de Nederlandse provincie Utrecht

Zie ook 
 Station Veenendaal-De Klomp, een station langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem
 Klomp, het schoeisel